Александр Ракич:
* Ракич, Александр (род. 1992) — австрийский боец ММА.
 Ракич, Александр (род. 1987) — сербский футболист.